Haka eller H̱âka kan syfta på

 Haka (anatomi) – underkäkens främre del som skjuter fram under munnen
 haka (dans) – maoriernas krigssång och dans
 Haka (företag) – ett kooperativt byggnadsföretag i Helsingfors
 Haka (ö), ö i Gustavs kommun, Finland
 FC Haka – en fotbollsklubb i Finland

Se även
 Hakka (olika betydelser)